Геній (міфологія) — творчий дух Всесвіту у римській міфології
 Геній — надзвичайно обдарована людина
 «Геній» — роман Теодора Драйзера
 «Геній» — радянський художній фільм 1991 року
 «Геній» — американсько-британський художній фільм 2016 року

Посилання